Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla Hobart International) van 2007 vond plaats van 7 tot en met 12 januari 2007 in de Australische plaats Hobart. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De Nederlandse Michaëlla Krajicek was titelverdedigster – dit jaar kwam zij echter niet voorbij de eerste ronde. De als eerste geplaatste Russin Anna Tsjakvetadze won het toernooi. In de finale versloeg zij haar landgenote, de kwalificante Vasilisa Bardina in twee sets. Tsjakvetadze wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hobart op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel.

Dubbelspel – Titelhoudsters Émilie Loit en Nicole Pratt hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Het als vierde geplaatste Russische duo Jelena Lichovtseva en Jelena Vesnina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Spaanse koppel Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Lichovtseva had daarnaast al 26 dubbelspeltitels met andere partners; Vesnina een. De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Iveta Benešová uit Tsjechië – zij waren het derde reekshoofd, en bereikten de tweede ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Hobart 2007
Hobart